IHR kan syfta på:

 IHR – en statlig högskola för studier inom reklam, marknadsföring och kommunikation vid Stockholms universitet, se Institutet för högre reklam- och kommunikationsutbildning
 IHR – en institution för förintelseförnekelse, se Institute for Historical Review